Swansea kan naast Swansea, de stad en county in Wales, verwijzen naar:
 Swansea City AFC, een voetbalclub uit Wales

De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Swansea (Illinois)
Swansea (South Carolina)

De volgende plaats in Australië:
Swansea (Australië)